Posidonius ist ein Einschlagkrater auf der nordöstlichen Mondvorderseite am Rand des Mare Serenitatis. Südöstlich von ihm liegt der etwas kleinere Krater Chacornac, im Norden der Lacus Somniorum und der Krater Daniell.

Der Kraterrand ist unregelmäßig und ausgekehlt, das Innere ist von den Laven des Mare Serenitatis überflutet und weist ein System von Rillenstrukturen auf, die Rimae Posidonius.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem griechischen Philosophen Poseidonios  offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Posidonius auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)